Aleksandar Stevanović (1992) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista, fratello minore del calciatore Predrag
 Alen Stevanović, nato Alen Golos (1991) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Andreja Stevanović (1995) – cestista serbo
 Dalibor Stevanovič (1984) – calciatore sloveno, di ruolo centrocampista
 Dušan Stevanović (1996) – calciatore serbo
 Filip Stevanović (2002) – calciatore serbo
 Goran Stevanović (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Ivan Stevanović (1983) – ex calciatore serbo, di ruolo difensore
 Jovana Stevanović (1992) – pallavolista serba
 Ljubomir Stevanović (1986) – calciatore serbo
 Miladin Stevanović (1996) – calciatore bosniaco naturalizzato serbo, di ruolo difensore
 Miroslav Stevanović (1990) – calciatore bosniaco, di ruolo centrocampista
 Natalija Stevanović, nata Natalija Kostić (1994) – tennista serba
 Nemanja Stevanović (1992) – calciatore serbo, di ruolo portiere
 Nikola Stevanović (1992) – cestista serbo
 Nikola Stevanović (1998) – calciatore serbo
 Predrag Stevanović (1991) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista, fratello maggiore del calciatore Aleksandar
 Saša Stevanović (1974) – ex calciatore serbo
 Siniša Stevanović (1989) – calciatore serbo, di ruolo difensore
 Zoran Stevanović (1970) – ex cestista jugoslavo

Pagine correlate
 Stefanović